Le clivage
 En minéralogie le clivage est la propriété d'un minéral à se diviser selon des surfaces planes en relation avec sa structure cristalline.
 En chimie et biochimie, le clivage d'une liaison correspond à la rupture provoquée d'une liaison moléculaire.
 En  psychanalyse, le clivage du moi désigne chez Sigmund Freud la non communication entre plusieurs parties de la personnalité à l'œuvre particulièrement dans le fétichisme et la psychose, tandis que le clivage de l'objet désigne chez Melanie Klein une scission entre le « bon » et le « mauvais » objet pulsionnel.
 En virologie, le site de clivage est - pour une protéine (HA) immunogène de surface du virus de la grippe de type A (dont fait partie le virus de la grippe aviaire) - le lieu d'une séquence d'acide aminés qui est jugée déterminante pour expliquer la pathogénicité du virus. Les virologues tentent donc de suivre les mutations qui affectent ce site pour sélectionner les souches vaccinales ou mesurer le risque écoépidémiologique présenté par un virus grippal A.
 En politique, le clivage idéologique fait référence aux divisions idéologiques qui séparent deux forces, deux pensées ou deux mouvements, par exemple la gauche et la droite.